TPOX steht für:
 Thermisch Partielle Oxidation, siehe Partielle Oxidation

TPoX steht für:
 Transaction Processing over XML

Abkürzung